Mirditë, eller Mirdita, kan syfta på:

 Mirditë distrikt – ett distrikt i norra Albanien
 Mirditarepubliken – en republik som förklarade sin självständighet 1921 men som samma år åter införlivades med Albanien
 Mirdita, Albanien – en kommun i Lezhë prefektur i Albanien 2015–